Stunt Rhythms - drugi album studyjny projektu Two Fingers Amona Tobina. Wydany na dwóch płytach w 2012 roku nakładem Big Dada.

Lista utworów 
CD 1

CD2

Przypisy 

Albumy Amona Tobina
Albumy muzyczne wydane w roku 2012